Das WTA of PGA 1985 war ein Tennisturnier der Damen in Palm Beach Gardens. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 25. bis 31. März 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Palm Beach Gardens